Села:
 Заудайка — Чернігівська область, Ічнянський район
 Заудайка — Чернігівська область, Прилуцький район